Folgende Kreuzzüge werden zusammen als Fünfter Kreuzzug gezählt:
 Kreuzzug von Damiette (1217–1221)
 Kreuzzug Friedrichs II. (1228–1229)

Nach anderer Zählung wird auch der Kreuzzug von Damiette als eigenständiger Fünfter Kreuzzug – der Kreuzzug Friedrichs II. dann folgerichtig als Sechster Kreuzzug – gezählt. Die Ziffer der späteren Kreuzzüge verschiebt sich dann entsprechend.

5
1210er
1220er
Konflikt (13. Jahrhundert)